Ammuta (Ridala) – wieś w Estonii, w gminie Ridala
 Ammuta (Kareda) – wieś w Estonii, w gminie Kareda